Montirat (Aude)
Montirat (Tarn)